Itala (Sicília)
Ítala de Quedlimburgo

Desambiguação
Desambiguações de topônimos